Ahmed Khalil désigne plusieurs personnes :

 Ahmed Khalil, footballeur émirati né en 1991 ;
 Ahmed Khalil, footballeur tunisien né en 1994.